Ductifera — рід грибів родини Exidiaceae. Назва вперше опублікована 1917 року.

Класифікація 
До роду Ductifera відносять 16 видів:

Примітки

Джерела 
 Lloyd, C.G. 1917. Mycological Notes 50. Mycological Writings. 5(50):701-716 - P.711

Роди грибів
Агарикоміцети